Gossa – frazione del comune tedesco di Muldestausee
 Gossa – isola della Norvegia
 Gossa – fiume della Repubblica Centrafricana
 Gossa Football Club – società calcistica salomonese